Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2012 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 5. bis 12. Mai 2012 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Sieger wurde der Ukrainer Hlib Waschtschenkow, der im Finale seinen Landsmann Jaroslaw Tarnowezkyj mit 7:4 besiegte. Den dritten Platz belegten die Ukrainer Serhij Petrasch und Oleksandr Palamar.

Bei den Damen setzte sich die Weltmeisterin Diana Mironowa im rein russischen Endspiel gegen Jewgenija Romodina mit 5:1 durch. Die Ukrainerin Schanna Schmattschenko und die Belarussin Aljaksandra Hisels kamen auf den dritten Rang.

Preisgeld

Herrenturnier

Modus 
Die 142 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 56 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Olimpijski